{{Карточка аниманга/Прочее
 | title = Ранобэ
 | content =
 Ojamajo Doremi 16 Ojamajo Doremi 17
 Ojamajo Doremi 18 Ojamajo Doremi 19
 Ojamajo Doremi 20}}

 — продолжительный аниме-сериал в жанре махо-сёдзё, первоначально транслировавшийся в 1999—2000 годах. Состоит в общей сложности из 214 серий: четырёх сериалов, двух полнометражных анимационных фильмов, манги и побочного аниме, показанного в 2004 году по SKY PerfecTV!.

Слово «Одзямадзё» () в названии Ojamajo Doremi представляет собой сложную и, за исключением основного смысла, необъяснимую (для иностранцев), семантическую игру слов и букв. Одзяма (, «помеха») и мадзё (, «ведьма»), необычно слиты в одно слово, причём часть слова (дзя), записана не иероглифом. Ojamajo Doremi'' повествует о приключениях девочек, учениц начальной школы, которые становятся подмастерьями ведьм.

Сюжет 
Восьмилетняя  мечтает научиться магии, которая, как она считает, решит все проблемы девочки и поможет признаться в любви мальчику. Однажды Дореми заходит в магазин волшебных товаров и правильно угадывает тот факт, что владелица магазина является ведьмой. Она берёт Дореми в ученики. Чтобы стать официальной ведьмой, девочке предстоит сдать девять магических экзаменов, при этом она должна скрывать свои магические способности.

Персонажи  
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Примечания

Ссылки 
 Страница Ojamajo Doremi  на сайте компании Toei Animation.
 Magical DoReMi  на сайте 4kids.tv.

Toei Animation